Косанчић може бити:

 Косанчић (Врбас), насеље у општини Врбас или
 Косанчић (Бојник), насеље у општини Бојник у Јабланичком округу.